Se conoce como Los Barrios a:
Los Barrios (Cádiz), municipio español situado en la provincia de Cádiz;
Los Barrios (El Bierzo), antiguo municipio español situado en la provincia de Léon, hoy integrado en municipio de Ponferrada.